, braqueur de banque sud-africain,
 (1981- ), sportif américain,
 (1857-1936), homme politique américain,
, astronome canadien,
Paul R. Heyl (1872–1961), physicien américain,
 (1876–1953), acteur allemand.

Voir aussi 
, un gène